Владимир Гравчевски () е актьор и режисьор от Социалистическа република Македония.

Биография 
Роден е в 1936 година във Велес. Основно и средно образование завършва в своя роден град. Играе няколко сезона във велешкия театър. В 1961 година става член на Битолския народен театър.

Умира в 1978 година.

Творби 
 Участия в пиеси

 Режисирани пиеси

 Участия във филми

Бележки 

Северномакедонски актьори и актриси
Родени във Велес
Северномакедонски режисьори
Югославски актьори и актриси
Битолчани